Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Nicholas (Nicholas County) :
 Comté de Nicholas, situé dans l'État du Kentucky ;
 Comté de Nicholas, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.